Frima (motorfietsmerk), Duits motorfietsmerk
 Frima NV, een voormalig Belgisch fabrikant van onder andere kant-en-klaar diepvriesmaaltijden